Джованни Дюпре (; 1 марта 1817, Сиена — 10 января 1882, Флоренция) — итальянский скульптор-неоклассик.

Биография 

Французского происхождения, сын резчика по дереву.

В юности работал у отца, где занимался изготовлением подделок скульптур эпохи Возрождения. Позже учился ваянию у Бартолини во Флоренции, где и творил до конца своей жизни. Воплотил в своих произведениях идеалы пуризма.

Окончил Академию художеств Сиены.

В 1845 году выиграв конкурс во флорентийской Академии изящных искусств, впервые получил известность натуралистическою фигурою убитого «Авеля», за которою вскоре явился его «Каин» (обе статуи в бронзовых экземплярах находятся в палаццо Питти (Флоренция); мраморные их экземпляры — в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (приобретённые для Великой Княгини Марии Николаевны, президента Императорской Академии художеств в 1852—1876 годы). Грубый натурализм фигуры, встреченный в то время шоком, предвещал начало конца неоклассицизма в итальянской скульптуре и получил поддержку Лоренцо Бартолини.

Затем последовали фигуры Джотто и святого Антонио Флорентийского для фасадных ниш в Уффици, бюст Пия II для Базилики Сан Доменико в Сиене.

После знакомства в Риме с памятником Антонио Кановы Пию IV проявил стремление к аллегории; так, в памятнике для графини Феррари Корбелли в Сан-Лоренцо во Флоренции и в памятнике Кавуру в Турине он ввёл несколько аллегорических фигур. Несмотря на изучение натуры, эти фигуры у Дюпре несколько условны, и в них не слиты гармонично отвлеченность и реализм. К самым прочувствованным и благородным произведениям Дюпре принадлежит «Pieta» для кладбища в Сиене. Здесь Дюпре достиг высшей степени свойственной ему натуралистической выработки форм и выражения.

Изваял глубоко прочувствованную статую «Умирающая Саффо» (1857), группу «Богоматерь, оплакивающая снятого со креста Спасителя», в которой особенно хороша фигура Христа (1863—1865, в Сиенне), статую «Воскресший Спаситель», рельеф «Торжество Креста» (во Флоренции) и, наконец, самое капитальное свое произведение — многофигурный монумент Бенсо ди Кавуру в Турине (1872).

Д. Дюпре особенно славился искусством создания скульптур из мрамора. Был участником международных выставок в Париже и Вене, его произведения были хорошо известны в Европе.

Работы Д. Дюпре хранятся ныне в:
 в Национальной галерее современного искусства (Рим),
 в палаццо Питти (Флоренция),
 в Эрмитаже в Санкт-Петербурге,
 в Музее Метрополитана дель Дуомо (Сиена)
 в Национальном музее Сан-Марко (Флоренция)
 в Музей Микеланджело (Капрезе-Микеланджело) и др.

Оставил том мемуаров, представляющих большой интерес для художников и критиков: «Pensieri sull’arte e ricordi autobiografici» (Флоренция, 1884—1906).

В числе его учеников были Эмилио Дзокки и Аугусто Ривалта.

Награды 
 Рыцарский Орден Святого Иосифа

Память 
 Его именем названа одна из улиц Контрады Сиены.

Примечания

Литература 
 Европейское искусство: Живопись. Скульптура. Графика: Энциклопедия. — М.: Белый город. Редактор Л. П. Анурова. 2006.

Ссылки 
 Giovanni Dupré
 

Скульпторы Италии XIX века
Мемуаристы Италии XIX века
Авторы мемуаров об изобразительном искусстве